Близкие друзья () — британский телесериал 1999 года, рассказывающий историю нескольких геев, проживающих в Манчестере в окрестностях Кэнал-стрит. Сериал состоит из двух частей, всего в нём 10 серий, выходивших в эфир с 23 февраля 1999 по 22 февраля 2000 года. Средняя продолжительность эпизода составила от 35 до 50 минут. Автор сценария — Рассел Ти Дейвис. По случаю 25-летия канала Channel 4 сериал был повторно показан с 14 по 18 октября 2007 года на More 4. Производством сериала занималась компания Red Production Company по заказу студии Channel 4.

Сюжет 
Стюарт Алан Джонс — успешный рекламщик и привлекательный, живущий активной сексуальной жизнью гей. Его друг, тайно влюблённый в Стюарта, Винс Тайлер — не так успешен на карьерном поприще и не востребован у мужчин. Натану Мэлоуни — всего 15 лет, его сексуальная жизнь только начинается, однако парню не занимать уверенности в себе. Судьба сводит Стюарта и Натана вместе, навсегда меняя жизнь обоих…

В ролях 
 Крейг Келли — Винс Тайлер
 Джейсон Мэррелс — Фил Дэлани
 Эйдан Гиллен — Стюарт Алан Джонс
 Чарли Ханнэм — Натан Мэлони
 Энди Дэвайн — Бернард Томас
 Дениз Блэйк — Хэйзел Тайлер
 Сайра Тодд — Лиза Левин
 Эстер Холл — Роми Салливан
 Энтони Коттон — Александер Перри

Описание серий

Часть 1

Часть 2

Съёмки 
Съёмки сериала проходили в окрестностях гей-вилладж в Манчестере в Англии. Для съёмок клуба Вавилон использовали настоящий клуб под названием Cruz 101. Однако было кое-что заменено в осветительной аппаратуре, а также добавлена телефонная будка. Кроме того несколько баров было использовано для съёмок на Canal Street. Лестница бара Manto была слегка изменена для съёмок сцены между Стюартом и Винсом, собирающихся на ужин.

Вестибюли Bridgewater Hall были использованы в качестве офисов на работе Стюарта. Кроме того, логотип Bridgewater Hall можно заметить в нескольких сценах, снимающихся в рекламном агентстве.

Интересные факты 
 Сериал был настолько популярен среди геев, что вскоре на телеэкраны Америки вышел ремейк под тем же названием «Близкие друзья».

 Название сериала происходит от известной поговорки, распространённой в Северной Англии — «there’s nowt so queer as folk», означая, что «нет ничего более странного, чем человек» («there’s nothing as strange as people»). Шутка фразы в обыгрывании современного значения слова «queer» — мужчина-гомосексуал.

 На стадии создания, шоу носило имя «Queer As Fuck».

Музыка 
Музыку сериала спродюсировала компания Almighty Records. Благодаря самому шоу, альбом с музыкой к сериалу стал золотым всего за месяц. Альбом поступил в продажу в марте 1999 года и стал самым успешным проектом лейбла. Выпуск этого альбома был сделан по заказу компании, снимавшей сериал — Red Production Company, после того, как другая студия отказалась выпустить саундтрек из-за неудачного опыта работы с предыдущими звуковыми дорожками сериалов на канале Channel 4.

Студии Almighty Records дали месяц на создание альбома. Однако многие необходимые треки невозможно было включить в альбом — так группа Steps отказалась дать разрешение на выпуск своей композиции, так как не хотела, чтобы их музыка ассоциировалась с низкопробным телешоу. Однако, благодаря успеху саундтрека к сериалу, когда тот добился мировой славы и вышел его американский ремейк, Channel 4 создал своё собственное музыкальное подразделение.

Саундтрек к первой части сериала

Диск № 1 
 Queer As Folk Theme
 Sexy Boy — The Kinky Boyz Feat. Kia
 Hold That Sucker Down — OT Quartet
 Horny — Mousse T vs Hot 'N' Juicy
 Nathan’s Theme — Doin' It
 Atomic — Blondie
 Mamma Mia — Abbacadabra
 Uh La La La — Alexia
 Found A Cure — Ultra Nate
 Deeper Love — Ruff Driverz
 Santa Maria — Tatjana
 It’s Raining Men — The Weather Girls
 Young Hearts Run Free — Respect & Hannah Jones
 Crush — Bianca
 To Love You More — Rapport & Rochelle
 Showin' Out — Cinnamon
 Holiday — Who’s That Girl
 Love Pains — Obsession
 Was That All It Was — Jones, Hannah
 To Deserve You — Deja Vu & Tasmin
 Armed And Extremely Dangerous — Respect & Shirley Lewis
 Everywhere — Indigo
 I Don’t Want To Miss A Thing — Deja Vu & Tasmin
 What Do I Have To Do — Kia
 How Could He Do This To Me — Haywood, Tammy
 Don’t Speak — Deja Vu & Tasmin
 Better The Devil You Know — Kia
 Save Tonight — Jackie O
 Breakfast At Tiffany’s — Jackie O
 Mouth — Rochelle
 You Think You’re A Man — Full Frontal
 Deeper Love — Ruff Driverz

Диск № 2 
 I Am What I Am — Respect Feat. Hannah Jones
 Young Hearts Run Free — Respect Feat. Hannah Jones
 Crush — Bianca
 To Love You More — Rapport Feat. Rochelle
 Showin' Out — Cinnamon
 Holiday — Who’s That Girl!
 Love Pains — Obsession
 Was That All It Was — Hannah Jones
 To Deserve You — Deja Vu Feat. Tasmin
 Armed And Extremely Dangerous — Respect Feat. Shirley Lewis
 Everywhere — Indigo
 I Don’t Want To — Deja Vu Feat. Tasmin
 What Do I Have To Do — Kia
 How Could He Do This To Me — Tammy Haywood
 Don’t Speak — Deja Vu Feat. Tasmin
 Better The Devil You Know — Kia
 Save Tonight — Jackie 'O'
 Breakfast At Tiffany’s — Jackie 'O'
 Mouth — Rochelle
 You Think You’re a Man — Full Frontal

Саундтрек ко второй части сериала 
5 февраля 2001 года лейбл Channel 4 выпустил официальный саундтрек ко второй части сериала.

Диск № 1 
 Indigo — Haven’t You Heard
 Shaft — (Mucho Mambo) Sway — Club Mix
 Barkin’ Brothers — Gonna Catch You Baby — (Gordon’s Groove) — Full Club Mix
 Tony Di Bart — The Real Thing
 Take That (feat. Lulu) — Relight My Fire
 Jimmy Somerville — Can’t Take My Eyes Off Of You
 The Real Thing — You To Me Are Everything
 Erasure — Sometimes
 Abbacadabra — Dancing Queen — Milennium Mix
 Rick Astley — Never Gonna Give You Up
 Eve Gallagher — Love Come Down
 Supermotorfunk — Get Down On It (Put Your Arms In The Air) — Denny Shaft Club Mix
 Divine — Walk Like A Man — Remix
 Urban Cookie Collective — The Key The Secret

Диск № 2 
 Utopia — Feel The Need In Me
 Tabu feat. Mitzi B — Ain’t No Love (Ain’t No Use)
 Indigo — I Don’t Know What I’d Do (If You Ever Left me)
 Indigo — Use It Up And Wear It Out
 Obsession — If I Can’t Have You
 Sarah Washington — I Will Always Love You
 Hannah Jones — More To This
 Natalie Brown — Love Fool
 Hannah Jones — And I Am Telling You I Am Not Going
 Utopia feat. Charlie — Angels
 Jackie 'O' — That Don’t Impress Me Much
 The Kinky Boyz — The only Way Is Up
 Obsession — I Only Wanna Be With You
 Rochelle — How Do I Live
 Abbacadabra — Summer Night City
 Abbacadabra — Lay All Your Love On Me
 Natalie Browne — True Faith
 Roman Holiday — You Are The Music
 Jayne Montgomery — What Have You Done For Me
 Natalie Brown — Marvellous

Другие записи 
Спустя 6 лет после окончания показа сериала 16 января 2006 года компания Absolute Marketing выпустила сборник Ultimate QAF. The Best Of & More из лучших композиций, звучавших в сериале и сборник «Almighty 12» Club Mixes" с танцевальными композициями, звучащими в сериале.

Примечания

Ссылки 
 
 Сериал на сайте TV.Com
 Фан-сайт сериала
 Подробное описание серий на русском

Близкие друзья
Телесериалы Великобритании, запущенные в 1999 году
Драматические телесериалы Великобритании
Телесериалы ЛГБТ-тематики Великобритании
Телесериалы на английском языке
Телесериалы Великобритании 1990-х годов
Телесериалы Великобритании 2000-х годов
Телесериалы Великобритании, завершённые в 2000 году